Krzysztof Kłosiński (ur. 1975) – polski piłkarz
 Krzysztof Kłosiński (ur. 1951) – badacz literatury, tłumacz, profesor nauk humanistycznych


Strony ujednoznaczniające